Le nom James Walker est porté par les personnes suivantes :
 James Walker (vers 1760-vers 1823), graveur britannique à la manière noire
 James Walker (1781-1862), ingénieur britannique ;
 James Walker (1863-1935), chimiste britannique ;
 James Walker (1897-19?), coureur cycliste sud-africain ;
 James Walker (né en 1983), pilote automobile britannique.

Voir aussi